Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori José Higueras e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Roy Emerson e Thomaz Koch 7-5, 0-6, 6-1, 9-8.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1974